L'appellation de maréchal d'Estrées a été donnée successivement à :
 1626-1670 : François-Annibal d'Estrées (v.1573-1670), duc d'Estrées, maréchal de France en 1626.
 1681-1707 : Jean II d'Estrées (1624-1707), maréchal de France en 1681.
 1707-1737 : Victor Marie d'Estrées (1660-1737), duc d'Estrées, maréchal de France en 1703.
 1757-1771 : Louis Charles César Le Tellier (1695-1771), comte puis duc d'Estrées, maréchal de France en 1757.

Notes

Voir aussi 
 

Estrees